Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Zuzana Ondrášková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Nicole Pratt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Prague
Sport en Tchéquie en 2005
Tennis en mai 2005